Sipos Tamás (1988) labdarúgó
Sipos Tamás újságíró
Sipos F. Tamás (1964) énekes
Sipos Tamás, a Sing Sing együttes énekese
Sipos Tamás (humorista)
Sipos Tamás (rendező)
Sipos Tamás (sportoló)
Sipos Tamás (szerkesztő)
Sipos Tamás (író)